Грешка се може односити на:
Грешка, одступање од радње која је тачна.

 Грешка сегментације, стање (које може да се јави) током извршења рачунарског програма.
 Грешка еволуције, југословенски ТВ филм из 1968. године.
 Лекарска грешка

Види још 
 Грешка за један